Ellis Ferreira en Rick Leach wonnen de dubbelspeltitel door in de finale te winnen van het duo Wayne Black en Andrew Kratzmann met 6–4, 3–6, 6–3, 3–6, 18–16.

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Speelschema

Australian Open
ITF-toernooi in 2000